Shulaveri kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Sjaumiani, ort, 
 Sjulaveri,